La saison 2015-2016 du Championnat du Guyana de football est la quinzième édition du championnat national au Guyana. Après un an d'interruption, la compétition est remise sur pied par la fédération qui invite huit formations pour la disputer.

Le format du championnat est différent de celui utilisé lors des éditions précédentes et se décompose en trois phases :
 la League Genesis voit les huit équipes s'affronter à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. Les quatre premiers du classement général disputent la phase finale, jouée sous forme de rencontres à élimination directe.
 la League Finale suit exactement le même fonctionnement
 la finale du championnat se joue sur un seul match, entre les vainqueurs de la League Genesis et de la League Finale. 

C'est le club de Slingerz FC qui remporte la compétition cette saison après avoir remporté la League Genesis puis battu Alpha United lors de la finale nationale. Il s’agit du tout premier titre de champion du Guyana de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir les classements se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

League Genesis 

|valign=top align=left width=50%|

Phase finale 

|}

League Finale 

|valign=top align=left width=50%|

Phase finale 

|}

Finale

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Guyana de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2015-2016
Guyana M1
2015 au Guyana
2016 au Guyana